Bertil Rönnmark - tiratore a segno svedese
 Joel Rönnmark – ex giocatore svedese di hockey su ghiaccio
 Per Rönnmark – ex sciatore alpino svedese
 Ulf Rönnmark – arbitro svedese di hockey su ghiaccio